Györgyike, keresztnév
Györgyike, horvát település